Ricardo est un nom ou un prénom porté par plusieurs personnalités :

Nom 
 David Ricardo (1772 -1823), économiste britannique (école classique)
 Sir Harry Ricardo (1885-1974), ingénieur britannique (thermodynamique)
 Hélène Ricardo (1974-), nageuse française.

Prénom

Arts

Politique 
 Ricardo Froilán Lagos Escobar (1938–), homme politique chilien
 Ricardo Souvenir (1993–), homme politique canadien

Sports 

C'est le pseudonyme utilisé par de nombreux joueurs de football :
 Ricardo (1964-), Ricardo Gomes Raymundo, footballeur et entraîneur de football brésilien
 Ricardo (1971-), Ricardo López Felipe, footballeur espagnol
 Ricardo (1976-), Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira, footballeur portugais
 Ricardo (1977-), Ricardo Cavalcante Ribeiro, footballeur brésilien
 Ricardo (1980-), Ricardo Jorge Ferreira Pinto da Silva, footballeur capverdien
 Ricardo (1982-), Ricardo Jorge Novo Nunes, footballeur portugais
 Sérgio Ricardo (1974-), Sérgio Ricardo Messias Neves, footballeur brésilien.

Gastronomie 
 Ricardo Larrivée (1967–), cuisinier québécois et chroniqueur gastronomique à la télévision québécoise

Toponyme 
 Ricardo, census-designated place américaine située au Texas.

Entreprises
 Ricardo est une société britannique spécialisée dans l'ingénierie industrielle.
 QXL Ricardo plc, société européenne de ventes aux enchères sur Internet, dont fait partie le site suisse Ricardo.ch.

Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique
Patronyme séfarade